Jmeniny v Norsku jsou přehledem norských jmenin seřazených podle data. Jmeniny jsou přiřazeny ke všem dnům v roce kromě 1. ledna, 29. února a 25. prosince.

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec 

Norsko
Norská kultura